Debil steht für:
 Debil (Album), Album der Band Die Ärzte
 Debil (Band), Schweriner Band
 einen geistigen Zustand, siehe Geistige Behinderung

Siehe auch:
 Debiel